ПАЦ — абревіатура від «передатестаційний цикл» — курс передатестаційного підвищення кваліфікації лікарів, що проводиться згідно з Положенням про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 року № 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454.

Люди 
 Пац Довкшович — литовський шляхтич. Від нього походить рід Паців, від його імені утворилося прізвище роду.
 Юрій Пац (сер.XV ст. — 1505 або 1506) — шляхтич з роду Паців, маршалок господарський Великого князівства Литовського (1480–1486), намісник і 3-й воєвода київський (1486–1492). Один з перших організаторів козацьких загонів у землях Великого князівства Литовського.
 Микола Пац (1500 — 1546) — воєвода Підляський з 1543, Граф Священної Римської імперії.
 Микола Пац (1527 — 1585) — державний та церковний діяч Речі Посполитої.
 Михайло Казимир Пац (~ 1624 — 4 квітня 1682) — полководець, польний гетьман литовський у 1663–1667 і великий гетьман литовський у 1667–1682 роках, віленський каштелян з 1667, воєвода смоленський і віленський. Двоюрідний брат Христофора Паца.
 Міхал Ян Пац (1730 — 1787) — державний і військовий діяч Великого князівства Литовського, генерал-лейтенант, камергер Августа III.
 Станіслав Пац (1703 — 3 грудня 1826, Сатанів, Городоцький район, Хмельницька область) — польський шляхтич, лікар, науковець, довгожитель з Поділля (прожив 123 роки). Представник роду Паців.

Див. також 
 Паци — шляхетський рід гербу Ґоздава XVII–XVIII століть. Одні з найбільших магнатів Великого Князівства Литовського, які у 1660-х — початку 1680-х роках, майже керували державою.